El topónimo Oak Park puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Oak Park, un lugar designado por el censo un el estado de California;
 Oak Park, un barrio de la ciudad de San Diego, en el estado anterior;
 Oak Park, un pueblo en el estado de Georgia;
 Oak Park, un municipio en el estado de Illinois;
 Oak Park, una villa en el estado anterior;
 Oak Park, una ciudad en el estado de Míchigan;
 Oak Park, un municipio en el estado de Minnesota.